SSI steht für:
 Sauerstoffsättigungsindex
 Institut für Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit der Technischen Universität Hamburg
 Scuba Schools International, weltweiter kommerzieller Tauchlehrerverband
 Self Service Information, Informationsabfrage mit Selbstbedienung
 Self-Sovereign Identity, Selbstbestimmte Identität
 Server Side Includes, serverseitige Scriptsprache
 Server System Infrastructure, Forum zur Normung von Server-Computer-Gehäusen, Server-Computer-Elementen und Server-Computer-Mainboards (häufig: Dual-CPU- bzw. Mehrprozessor-Mainboards), siehe SSI CEB
 Shoulder Sleeve Insignia, Ärmelabzeichen der United States Army
 Simple sequential inhibition, stochastischer Prozess, siehe Hard-core-Prozess
 Single System Image verteiltes Computersystem, das als eine Instanz erscheint
 Small Scale Integration, Integrationsgrad in der Halbleitertechnik
 Standard Settlement Instructions, Handelsrichtlinien im Interbankenhandel
 Postnominal für den Star of the Solomon Islands, höchster Orden der Salomonen
 Statens Serum Institut, staatliches dänisches Forschungsinstitut mit Kernkompetenzen im mikrobiologischen, immunologischem und epidemiologisches Bereich
 Statens Stralskyddsinstitut, schwedisches Strahlenschutzinstitut
 Strategic Simulations, Inc., Entwickler von Computerspielen
 Strategic Studies Institute (Institut für Strategische Studien) des United States Army War College, ein Institut der US-Armee
 Stress-Strain-Index, Maß für Knochenfestigkeit analog zur Biegefestigkeit im Drei-Punkt Biegetest.
 Sundsamband Íslands, isländischer Schwimmverband 
 Supplemental Security Income, Sozialleistung in den Vereinigten Staaten
 Synchronous Serial Interface (Synchron-Serielle Schnittstelle), Schnittstelle für Messwertaufnehmer
 Solid State Ionics, Zeitschrift und zweijährliche Tagung über ionische Festkörper
 Surgical Site Infection, deutsch: Chirurgische Wundinfektion
 McKinnon St. Simons Island Airport (IATA-Code), Flughafen von Brunswick (Georgia), Glynn County im US-Bundesstaat Georgia
 Bahnhof St. Ingbert (DS100-Code)

ssi steht für:
 Sansi (Sprache) (ISO-639-3-Code), gefährdete indoarische Sprache der nomadischen Sansi in Rajasthan

Abkürzung